Кубок Ньютона () — футбольное соревнование, нерегулярно проводившееся с 1906 года по 1976 год, в котором участвовали сборные Аргентины и Уругвая. Кубок был организован Никанором Р. Ньютоном, директором журнала Sportsman, который хотел сделать благотворительный турнир для помощи бедным детям этих двух стран. Всего было проведено 27 розыгрышей, в 17-ти победили аргентинцы, в 10-ти — сборная Уругвая.

Игры

Победители 
  Аргентина (17 титулов): 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1916, 1918, 1924, 1927, 1928, 1937, 1942, 1945, 1957, 1973, 1975, 1976
  Уругвай (10 титулов): 1912, 1913, 1915, 1917, 1919, 1920, 1922, 1929, 1930, 1968

См. также 
 Кубок Липтона
 Кубок Атлантики по футболу

Примечания

Ссылки 
 Кубок Ньютона на rsssf.com

Соревнования национальных сборных по футболу
Футбол в Уругвае
Международные соревнования по футболу в Аргентине